La Coppa del Generalissimo 1974 è stata la 38ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Squadre 
Le squadre qualificate sono le migliori otto classificate della stagione della Liga Española de Baloncesto 1972-1973.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1973-1974

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1974
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive ad Alicante